Межно — топоним:

 Межно — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области России.
 Межно — деревня в Россонском районе Витебской области Белоруссии.
 Межно — озеро в Белоруссии.